Мастерс 1986 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1986 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 26 января по 2 февраля 1986 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Клифф Торбурн, обыгравший в финале Джимми Уайта со счётом 9:5. Торбурн стал первым игроком, защитившим титул победителя Мастерс.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 175 000
 Победитель: £ 45 000

Результаты

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1986 год в снукере